La Coupe du monde féminine de basket-ball des moins de 19 ans de la FIBA ​​2023 est un tournoi organisé par la FIBA ​​pour les équipes nationales de jeunes femmes âgées de 19 ans et moins. Le tournoi aura lieu à Madrid , en Espagne, du 15 au 23 juillet 2023.

Équipes participantes

Qualifications

Notes, sources et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Championnat du monde de basket-ball masculin des moins de 19 ans 2021
 Coupe du monde féminine de basket-ball des 19 ans et moins
 Coupe du monde masculine de basket-ball des 19 ans et moins

Liens externes 

  Site officiel
  Site de la FIBA

2023
Basket-ball en 2023
Sport en juillet 2023
Championnat du monde en Espagne
Championnat du monde en 2023
Compétition de basket-ball en Espagne
Sport en Espagne en 2023